Batalha de Cápua (212 a.C.) — primeira tentativa romana de capturar a cidade de Cápua, impedida por Aníbal.
 Batalha de Cápua (211 a.C.) — segunda tentativa romana de capturar a cidade de Cápua, vitoriosa. Quinto Fúlvio Flaco vende praticamente todos os habitantes da cidade como escravos.
 Batalha de Cápua (554) ou Batalha do Volturno (554) — batalha travada em 554 entre um exército do Império Bizantino e uma força combinada de francos e alamanos e que resultou numa vitória bizantina.
 Cerco de Cápua (1098) — batalha travada em maio de 1098 entre normados em sarracenos
 Cerco de Cápua (1734) — última grande batalha da Guerra da Sucessão Polonesa no Reino de Nápoles

Desambiguações de guerras e batalhas